Rebelo ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Rebelo (* 1956), brasilianischer Politiker
 Baltasar Rebelo de Sousa (1921–2002), portugiesischer Politiker und Mediziner
 Camilo Rebelo (* 1972), portugiesischer Architekt und Hochschullehrer
 Dionísio Gonçalves Rebelo Galvão († 1765), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Fernando Rebelo (1943–2014), portugiesischer Geograph und Hochschulrektor
 João Lourenço Rebelo (1610–1661), portugiesischer Komponist
 Jorge Rebelo (* 1940), mosambikanischer Dichter und Politiker
 José Adriano Pequito Rebelo (1892–1983), portugiesischer Autor und Politiker
 Luís Augusto Rebelo da Silva (1822–1871), portugiesischer Journalist, Historiker, Romancier und Politiker
 Manuela Rebelo (* 1966), mosambikanische Juristin und Politikerin (FRELIMO)
 Marcelo Rebelo de Sousa (* 1948), portugiesischer Politiker
 Maria Rebelo (* 1956), französische Langstreckenläuferin
 Marques Rebelo (1907–1973), brasilianischer Schriftsteller
 Paulo Jorge Rebelo Duarte (* 1969), portugiesischer Fußballspieler, siehe Paulo Duarte
 Sérgio Rebelo (* 1959), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler
 Sílvia Rebelo, (* 1989), portugiesische Fußballspielerin
 Telmo Teixeira-Rebelo (* 1988), deutsch-portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Rebelo de Andrade
 Rebello